kulesza – potrawa, huculska mamałyga gotowana na wodzie

Ludzie o nazwisku Kulesza 
 Agata Kulesza (ur. 1971) – polska aktorka
 Cezary Kulesza (ujednoznacznienie)
 Eugeniusz Kulesza (1891-1941) – polski duchowny katolicki, marianin, męczennik, Sługa Boży Kościoła katolickiego
 Ewa Kulesza (ur. 1951) – polska prawniczka, nauczyciel akademicki, były Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 Jakub Kulesza (ur. 1990) – polski polityk, poseł VIII i IX kadencji
 Józef Kulesza (1919-1985) – polski polityk, wicepremier
 Juliusz Kulesza (ur. 1928) –  polski grafik i pisarz, strzelec, powstaniec warszawski, historyk
 Marta Pihan-Kulesza (ur. 1987) – polska gimnastyczka sportowa, reprezentantka Polski, olimpijka
 Michał Kulesza (ujednoznacznienie)
 Paweł Kulesza – polski chemik, profesor chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 Roman Kulesza (ur. 1983) – polski gimnastyk sportowy, reprezentant Polski, olimpijczyk
 Ryszard Kulesza (ujednoznacznienie)
 Stanisław Kulesza (1928-1997) – polski polityk, poseł na Sejm PRL VII i VIII kadencji
 Tomasz Kulesza (ur. 1959) – polski polityk i nauczyciel
 Witold Kulesza (ur. 1950) – polski prawnik
 Władysław Kulesza (ujednoznacznienie)
 Zbigniew Kulesza ps. „Młot”, „Grawicz”, „Oleśnicki” (1917-2003) – polski żołnierz, uczestnik konspiracji narodowej w okresie II wojny światowej i pierwszych latach powojennych na Mazowszu i Kurpiowszczyźnie.

Zobacz też